Форту́на — многозначный термин, основное значение которого — древнеримская богиня удачи и непредсказуемости судьбы  ().

Персоналии 
 Фортуна, Антонела (род. 1995) — аргентинская волейболистка.
 Фортуна, Войцех (род. 1952) — польский спортсмен, прыгун с трамплина.
 Фортуна, Диего (род. 1968) — итальянский легкоатлет и тренер.
 Фортуна, Лорин (1948—2016) — румынский политический активист, информатик и электротехник, видный деятель революции 1989 года.
 Фортуна, Мануэль (род. 1985) — доминиканский баскетболист.
 Фортуна, Оресте (1893—1974) — итальянский офицер, танкист, участник Гражданской войны в Испании.
 Фортуна, Хавьер (род. 1989) — доминиканский спортсмен, профессиональный боксёр; чемпион мира по версии WBA.

Топонимы 
 Фортуна — водохранилище в Панаме
 Фортуны — деревня, Гороховский сельсовет, Бобруйский район, Могилёвская область.
 Фортуна — муниципалитет в Бразилии (Мараньян).
 Фортуна — город и муниципалитет в Испании (Мурсия).
 Фортуна — город в США (Калифорния).
 Фортуна — город в США (Северная Дакота).

Фильмы 
 «Фортуна» — советско-албанско-румынский фильм 1959 года, реж. Юрий Озеров.
 «Фортуна» — французский фильм 1960 года.
 «Фортуна» — французский сериал 1969 года.
 «Фортуна» — советский фильм 1981 года.
 «Фортуна» — российский фильм 2000 года, реж. Георгий Данелия.
 «Фортуна» — индийский фильм 2009 года.
 «Фортуна» — таджикский фильм 2022 года, реж. Мухиддин Музаффар.

Футбольные клубы 
 «Фортуна» — футбольный клуб из города Дюссельдорф.
 «Фортуна» — женский футбольный клуб из города Йёрринг.
 «Фортуна» — название футбольного клуба «Женесс» из района Канах в 1930—1940 и 1946—1953 годах.
 «Фортуна» — футбольный клуб из города Кёльн.
 «Фортуна» — футбольный клуб из города Мытищи.
 «Фортуна» — футбольный клуб из города Ситтард.
 «Фортуна» — футбольный клуб из города Огре.
 «Фортуна» — футбольный клуб из города Шаргород
 * «Фортуна» — название футбольного клуба «Звягель» в 2002 году

Мини-футбольные клубы 
 «Фортуна» — мини-футбольный клуб из города Десампарадос.
 «Фортуна» — ныне несуществующий мини-футбольный клуб из города Днепропетровск.

Другое 
 «Фортуна» — название женского волейбольного клуба «Ангара» в 2014—2015 годах.
 (19) Фортуна — астероид в Солнечной системе.
 «Фортуна» — ботик Петра I.
 «Фортуна» — шитик экспедиции В. И. Беринга.
 «Фортуна» — музыкальный альбом рок-гитариста Сергея Маврина.
 «Фортуна» — парусный линейный корабль Балтийского флота России, участник Северной войны.
 Трубоукладочная баржа «Фортуна» — построена в 2010 году на верфи в Шанхае.
 O Fortuna — средневековая латинская вагантская поэма, написанная в начале 13-го века, часть коллекции, известной как Carmina Burana.

См. также 
 Фортуна-ди-Минас
 Фортуна Арена